Íčko má více významů:

 hovorové označení písmen i a í
 přezdívka Ivana Langera poprvé veřejně užitá v uveřejněných odposleších Františka Mrázka
 označení I profilu, traverzy
 virtuální měna na serveru iDNES.cz
 slovo vyjadřující právě probíhající děj, používá se v západních Čechách, zejména na Chodsku